|-
|(119001)||2000 YX60|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,126|| align=right|4,20|| align=right|5,602||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119002)||2000 YW61|| align=right|14,0|| align=right|3,199|| align=right|0,167|| align=right|20,41|| align=right|5,720||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119003)||2000 YF69|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,030|| align=right|3,85|| align=right|4,702||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119004)||2000 YK69|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,199|| align=right|1,14|| align=right|5,395||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119005)||2000 YP72|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,053|| align=right|11,53|| align=right|5,599||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119006)||2000 YG75|| align=right|14,6|| align=right|3,113|| align=right|0,048|| align=right|11,21|| align=right|5,492||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119007)||2000 YT75|| align=right|14,1|| align=right|2,797|| align=right|0,248|| align=right|13,42|| align=right|4,677||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119008)||2000 YH79|| align=right|14,5|| align=right|3,151|| align=right|0,163|| align=right|15,08|| align=right|5,593||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119009)||2000 YY79|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,223|| align=right|5,94|| align=right|5,358||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119010)||2000 YC80|| align=right|14,5|| align=right|3,177|| align=right|0,047|| align=right|10,10|| align=right|5,661||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119011)||2000 YN82|| align=right|14,4|| align=right|3,080|| align=right|0,071|| align=right|7,06|| align=right|5,405||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119012)||2000 YK105|| align=right|16,1|| align=right|1,956|| align=right|0,069|| align=right|24,27|| align=right|2,735||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119013)||2000 YM121|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,293|| align=right|20,94|| align=right|5,123||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119014)||2000 YA124|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,269|| align=right|20,45|| align=right|5,454||MBA||28. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(119015)||2000 YX136|| align=right|14,2|| align=right|3,179|| align=right|0,184|| align=right|15,34|| align=right|5,668||MBA||23. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119016)||2001 AD5|| align=right|13,8|| align=right|3,137|| align=right|0,175|| align=right|15,95|| align=right|5,555||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119017)||2001 AE27|| align=right|14,2|| align=right|3,045|| align=right|0,123|| align=right|10,11|| align=right|5,312||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119018)||2001 AQ27|| align=right|16,6|| align=right|1,916|| align=right|0,088|| align=right|24,90|| align=right|2,651||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119019)||2001 AJ35|| align=right|15,0|| align=right|3,054|| align=right|0,225|| align=right|8,97|| align=right|5,335||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119020)||2001 AH38|| align=right|14,0|| align=right|3,208|| align=right|0,110|| align=right|14,73|| align=right|5,746||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119021)||2001 AL43|| align=right|15,4|| align=right|3,083|| align=right|0,093|| align=right|10,47|| align=right|5,412||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119022)||2001 AU46|| align=right|16,6|| align=right|1,933|| align=right|0,100|| align=right|23,11|| align=right|2,686||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119023)||2001 BW2|| align=right|16,8|| align=right|1,985|| align=right|0,046|| align=right|17,72|| align=right|2,797||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119024)||2001 BX18|| align=right|14,5|| align=right|3,192|| align=right|0,161|| align=right|7,88|| align=right|5,701||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119025)||2001 BG30|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,068|| align=right|6,27|| align=right|5,687||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119026)||2001 BC61|| align=right|16,3|| align=right|1,926|| align=right|0,071|| align=right|22,96|| align=right|2,672||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119027)||2001 CQ2|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,287|| align=right|3,76|| align=right|5,329||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119028)||2001 CB33|| align=right|15,2|| align=right|3,110|| align=right|0,264|| align=right|17,65|| align=right|5,484||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119029)||2001 CV39|| align=right|14,1|| align=right|2,900|| align=right|0,325|| align=right|9,60|| align=right|4,937||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119030)||2001 DO8|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,076|| align=right|12,93|| align=right|5,307||MBA||16. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(119031)||2001 DQ24|| align=right|14,4|| align=right|2,947|| align=right|0,122|| align=right|11,49|| align=right|5,058||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119032)||2001 DC44|| align=right|14,4|| align=right|2,960|| align=right|0,033|| align=right|9,10|| align=right|5,092||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119033)||2001 EU12|| align=right|13,7|| align=right|3,183|| align=right|0,240|| align=right|25,55|| align=right|5,679||MBA||13. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119034)||2001 FR|| align=right|14,1|| align=right|3,230|| align=right|0,082|| align=right|14,04|| align=right|5,804||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119035)||2001 FD23|| align=right|14,6|| align=right|3,128|| align=right|0,129|| align=right|3,48|| align=right|5,532||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119036)||2001 FQ34|| align=right|14,0|| align=right|3,114|| align=right|0,152|| align=right|16,45|| align=right|5,494||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119037)||2001 FH50|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,170|| align=right|3,09|| align=right|3,410||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119038)||2001 FE87|| align=right|14,7|| align=right|3,183|| align=right|0,146|| align=right|6,70|| align=right|5,679||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119039)||2001 FZ91|| align=right|13,0|| align=right|4,377|| align=right|0,241|| align=right|11,78|| align=right|9,158||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119040)||2001 FH105|| align=right|14,1|| align=right|3,162|| align=right|0,215|| align=right|21,78|| align=right|5,622||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119041)||2001 FP145|| align=right|14,7|| align=right|3,163|| align=right|0,048|| align=right|1,92|| align=right|5,625||MBA||24. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119042)||2001 HS1|| align=right|16,4|| align=right|2,225|| align=right|0,182|| align=right|1,76|| align=right|3,319||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119043)||2001 HS4|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,192|| align=right|23,15|| align=right|3,504||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119044)||2001 HV7|| align=right|16,9|| align=right|2,152|| align=right|0,257|| align=right|2,01|| align=right|3,156||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119045)||2001 HN8|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,263|| align=right|24,15|| align=right|3,429||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119046)||2001 HL11|| align=right|16,8|| align=right|2,237|| align=right|0,124|| align=right|4,96|| align=right|3,346||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119047)||2001 HM12|| align=right|16,4|| align=right|2,170|| align=right|0,232|| align=right|1,80|| align=right|3,197||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119048)||2001 HQ29|| align=right|16,5|| align=right|2,175|| align=right|0,153|| align=right|4,86|| align=right|3,207||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119049)||2001 HB63|| align=right|16,8|| align=right|2,128|| align=right|0,079|| align=right|0,89|| align=right|3,103||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119050)||2001 HA67|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,181|| align=right|4,35|| align=right|3,382||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119051)||2001 JK5|| align=right|16,6|| align=right|2,154|| align=right|0,132|| align=right|2,19|| align=right|3,161||MBA||14. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119052)||2001 KZ|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,106|| align=right|7,28|| align=right|3,286||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119053)||2001 KR11|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,224|| align=right|3,13|| align=right|3,554||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119054)||2001 KY11|| align=right|15,5|| align=right|2,243|| align=right|0,226|| align=right|8,46|| align=right|3,359||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119055)||2001 KN12|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,119|| align=right|2,67|| align=right|3,255||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119056)||2001 KL13|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,276|| align=right|11,48|| align=right|3,501||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119057)||2001 KT19|| align=right|16,6|| align=right|2,260|| align=right|0,254|| align=right|3,95|| align=right|3,396||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119058)||2001 KT24|| align=right|16,5|| align=right|2,177|| align=right|0,098|| align=right|5,51|| align=right|3,211||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119059)||2001 KP25|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,252|| align=right|5,86|| align=right|3,456||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119060)||2001 KM42|| align=right|16,3|| align=right|2,276|| align=right|0,265|| align=right|4,28|| align=right|3,434||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119061)||2001 KP42|| align=right|16,2|| align=right|2,170|| align=right|0,209|| align=right|7,88|| align=right|3,195||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119062)||2001 KC43|| align=right|16,3|| align=right|2,217|| align=right|0,163|| align=right|7,12|| align=right|3,301||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119063)||2001 KF49|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,215|| align=right|2,99|| align=right|3,723||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119064)||2001 KO52|| align=right|16,5|| align=right|2,196|| align=right|0,117|| align=right|1,61|| align=right|3,254||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119065)||2001 KB72|| align=right|17,2|| align=right|2,242|| align=right|0,163|| align=right|1,40|| align=right|3,356||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119066)||2001 KJ76|| align=right|6,8|| align=right|43,92|| align=right|0,080|| align=right|6,72|| align=right|291||CBW||23. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(119067)||2001 KP76|| align=right|6,6|| align=right|43,78|| align=right|0,189|| align=right|7,19|| align=right|290||CBW||23. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(119068)||2001 KC77|| align=right|6,7|| align=right|55,7|| align=right|0,364|| align=right|12,89|| align=right|416||SDO||23. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(119069)||2001 KN77|| align=right|7,0|| align=right|39,36|| align=right|0,241|| align=right|2,36|| align=right|247||PLT||23. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(119070)||2001 KP77|| align=right|7,0|| align=right|43,98|| align=right|0,182|| align=right|3,32|| align=right|292||CBW||23. května 2001||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(119071)||2001 LC1|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,189|| align=right|5,53|| align=right|3,441||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119072)||2001 LF4|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,150|| align=right|8,29|| align=right|3,438||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119073)||2001 LD9|| align=right|15,8|| align=right|2,208|| align=right|0,186|| align=right|7,44|| align=right|3,281||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119074)||2001 LC15|| align=right|16,8|| align=right|2,266|| align=right|0,150|| align=right|5,53|| align=right|3,410||MBA||11. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119075)||2001 LK15|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,240|| align=right|3,92|| align=right|3,428||MBA||11. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119076)||2001 LE19|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,272|| align=right|5,73|| align=right|3,513||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119077)||2001 MQ8|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,154|| align=right|6,00|| align=right|3,343||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119078)||2001 MA9|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,183|| align=right|4,74|| align=right|3,456||MBA||19. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119079)||2001 MA17|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,217|| align=right|4,28|| align=right|3,612||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119080)||2001 MG28|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,160|| align=right|6,29|| align=right|3,575||MBA||24. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119081)||2001 NR3|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,108|| align=right|6,93|| align=right|3,431||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119082)||2001 NR4|| align=right|17,0|| align=right|2,307|| align=right|0,164|| align=right|3,54|| align=right|3,503||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119083)||2001 NT9|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,197|| align=right|1,74|| align=right|3,617||MBA||15. července 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(119084)||2001 NH10|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,191|| align=right|3,39|| align=right|3,449||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119085)||2001 NW15|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,148|| align=right|6,67|| align=right|3,609||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119086)||2001 NR19|| align=right|16,7|| align=right|2,403|| align=right|0,216|| align=right|1,69|| align=right|3,724||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119087)||2001 NK21|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,267|| align=right|9,47|| align=right|3,714||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119088)||2001 NP21|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,101|| align=right|5,97|| align=right|3,663||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119089)||2001 NR21|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,148|| align=right|4,06|| align=right|3,728||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119090)||2001 OU1|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|6,27|| align=right|3,588||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119091)||2001 OG9|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,220|| align=right|3,77|| align=right|3,642||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119092)||2001 OU10|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,216|| align=right|5,39|| align=right|3,705||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119093)||2001 OR18|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,121|| align=right|6,44|| align=right|3,469||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119094)||2001 OO24|| align=right|17,9|| align=right|2,401|| align=right|0,245|| align=right|3,60|| align=right|3,721||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119095)||2001 OE25|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,139|| align=right|6,48|| align=right|3,618||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119096)||2001 OT28|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,277|| align=right|14,93|| align=right|3,671||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119097)||2001 OX34|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,119|| align=right|7,61|| align=right|3,459||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119098)||2001 OD35|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,085|| align=right|7,86|| align=right|3,404||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119099)||2001 OR40|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,095|| align=right|7,39|| align=right|3,697||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119100)||2001 OZ41|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,120|| align=right|5,58|| align=right|3,790||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119101)||2001 OG47|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,225|| align=right|8,32|| align=right|3,611||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119102)||2001 OB49|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,244|| align=right|5,55|| align=right|3,697||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119103)||2001 OM51|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,124|| align=right|5,83|| align=right|3,538||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119104)||2001 ON53|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,142|| align=right|7,44|| align=right|3,659||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119105)||2001 OM56|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,147|| align=right|5,58|| align=right|3,619||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119106)||2001 OU56|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,217|| align=right|5,94|| align=right|3,707||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119107)||2001 OX56|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,221|| align=right|3,31|| align=right|3,581||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119108)||2001 OC64|| align=right|16,4|| align=right|2,300|| align=right|0,226|| align=right|4,63|| align=right|3,487||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119109)||2001 OZ64|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,143|| align=right|15,17|| align=right|4,112||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119110)||2001 OT70|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,201|| align=right|1,89|| align=right|3,668||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119111)||2001 OK71|| align=right|16,0|| align=right|2,441|| align=right|0,224|| align=right|3,27|| align=right|3,814||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119112)||2001 OV75|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,149|| align=right|6,67|| align=right|3,377||MBA||25. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119113)||2001 OE77|| align=right|16,5|| align=right|2,260|| align=right|0,068|| align=right|6,44|| align=right|3,397||MBA||28. července 2001||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(119114)||2001 OY77|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,230|| align=right|6,41|| align=right|3,634||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119115)||2001 OJ80|| align=right|17,1|| align=right|2,424|| align=right|0,236|| align=right|1,89|| align=right|3,773||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119116)||2001 OB81|| align=right|15,0|| align=right|2,454|| align=right|0,236|| align=right|13,91|| align=right|3,842||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119117)||2001 OB82|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,195|| align=right|1,90|| align=right|3,724||MBA||26. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119118)||2001 OG85|| align=right|17,4|| align=right|2,298|| align=right|0,177|| align=right|2,79|| align=right|3,483||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119119)||2001 OP86|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,235|| align=right|3,13|| align=right|3,652||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119120)||2001 OM87|| align=right|15,8|| align=right|2,619|| align=right|0,283|| align=right|28,78|| align=right|4,238||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119121)||2001 OD88|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,228|| align=right|4,64|| align=right|3,611||MBA||20. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119122)||2001 OU89|| align=right|16,7|| align=right|2,333|| align=right|0,188|| align=right|6,12|| align=right|3,563||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119123)||2001 OQ90|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,112|| align=right|5,82|| align=right|3,351||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119124)||2001 OB99|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,230|| align=right|13,71|| align=right|3,664||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119125)||2001 OW99|| align=right|17,0|| align=right|2,367|| align=right|0,233|| align=right|2,02|| align=right|3,642||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119126)||2001 OK101|| align=right|15,7|| align=right|2,290|| align=right|0,106|| align=right|7,86|| align=right|3,464||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119127)||2001 OT101|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,059|| align=right|4,12|| align=right|3,453||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119128)||2001 OY101|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,150|| align=right|1,17|| align=right|3,716||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119129)||2001 OL111|| align=right|17,3|| align=right|2,399|| align=right|0,203|| align=right|1,95|| align=right|3,716||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119130)||2001 OT111|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,200|| align=right|2,42|| align=right|3,683||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119131)||2001 PN|| align=right|16,0|| align=right|2,227|| align=right|0,117|| align=right|5,30|| align=right|3,323||MBA||1. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119132)||2001 PS1|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,200|| align=right|2,10|| align=right|3,657||MBA||8. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119133)||2001 PX1|| align=right|16,8|| align=right|2,296|| align=right|0,236|| align=right|3,67|| align=right|3,479||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119134)||2001 PA5|| align=right|16,7|| align=right|2,323|| align=right|0,115|| align=right|6,03|| align=right|3,540||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119135)||2001 PZ9|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,151|| align=right|5,96|| align=right|3,619||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119136)||2001 PC12|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,123|| align=right|6,65|| align=right|3,687||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119137)||2001 PF12|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,142|| align=right|2,72|| align=right|3,605||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119138)||2001 PS15|| align=right|16,4|| align=right|2,491|| align=right|0,105|| align=right|5,07|| align=right|3,930||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119139)||2001 PY17|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,199|| align=right|6,63|| align=right|3,587||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119140)||2001 PS24|| align=right|15,9|| align=right|2,638|| align=right|0,129|| align=right|7,30|| align=right|4,285||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119141)||2001 PX25|| align=right|16,0|| align=right|2,400|| align=right|0,149|| align=right|5,04|| align=right|3,717||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119142)||2001 PL27|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,137|| align=right|4,24|| align=right|3,704||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119143)||2001 PX27|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,233|| align=right|3,16|| align=right|3,631||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119144)||2001 PH32|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,123|| align=right|6,49|| align=right|3,755||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119145)||2001 PS41|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,207|| align=right|21,73|| align=right|3,788||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119146)||2001 PQ45|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,295|| align=right|6,98|| align=right|3,762||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119147)||2001 PF47|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,265|| align=right|24,64|| align=right|3,403||MBA||14. srpna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(119148)||2001 PS49|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,027|| align=right|22,32|| align=right|4,179||MBA||14. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119149)||2001 PY55|| align=right|16,9|| align=right|2,462|| align=right|0,195|| align=right|1,63|| align=right|3,863||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119150)||2001 PR60|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,210|| align=right|2,56|| align=right|3,593||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119151)||2001 PW61|| align=right|16,1|| align=right|2,452|| align=right|0,234|| align=right|11,86|| align=right|3,839||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119152)||2001 PB63|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,211|| align=right|3,15|| align=right|3,704||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119153)||2001 QH3|| align=right|16,3|| align=right|2,323|| align=right|0,172|| align=right|3,18|| align=right|3,539||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119154)||2001 QS3|| align=right|17,1|| align=right|2,306|| align=right|0,179|| align=right|1,92|| align=right|3,502||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119155)||2001 QJ7|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,192|| align=right|5,12|| align=right|3,738||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119156)||2001 QM7|| align=right|16,2|| align=right|2,521|| align=right|0,287|| align=right|8,49|| align=right|4,001||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119157)||2001 QH9|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,185|| align=right|1,29|| align=right|3,725||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119158)||2001 QX21|| align=right|16,1|| align=right|2,566|| align=right|0,296|| align=right|3,48|| align=right|4,110||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119159)||2001 QX22|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,194|| align=right|6,49|| align=right|3,557||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119160)||2001 QT23|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,213|| align=right|3,38|| align=right|3,748||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119161)||2001 QB24|| align=right|16,2|| align=right|2,622|| align=right|0,213|| align=right|4,18|| align=right|4,245||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119162)||2001 QD26|| align=right|17,1|| align=right|2,424|| align=right|0,231|| align=right|3,51|| align=right|3,773||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119163)||2001 QX26|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,182|| align=right|4,39|| align=right|3,671||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119164)||2001 QJ37|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,187|| align=right|1,88|| align=right|3,550||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119165)||2001 QJ38|| align=right|15,5|| align=right|2,485|| align=right|0,125|| align=right|7,09|| align=right|3,916||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119166)||2001 QJ39|| align=right|17,4|| align=right|2,309|| align=right|0,173|| align=right|1,99|| align=right|3,509||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119167)||2001 QX39|| align=right|16,8|| align=right|2,418|| align=right|0,201|| align=right|1,26|| align=right|3,759||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119168)||2001 QK42|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,148|| align=right|2,04|| align=right|3,389||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119169)||2001 QM47|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,072|| align=right|9,53|| align=right|3,453||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119170)||2001 QO48|| align=right|17,0|| align=right|2,416|| align=right|0,201|| align=right|1,23|| align=right|3,754||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119171)||2001 QH49|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,058|| align=right|6,66|| align=right|3,614||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119172)||2001 QJ49|| align=right|17,1|| align=right|2,404|| align=right|0,202|| align=right|1,83|| align=right|3,727||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119173)||2001 QL49|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,175|| align=right|2,86|| align=right|3,748||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119174)||2001 QR51|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,094|| align=right|4,11|| align=right|3,436||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119175)||2001 QU53|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,212|| align=right|3,11|| align=right|3,619||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119176)||2001 QS55|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,187|| align=right|2,34|| align=right|3,654||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119177)||2001 QN61|| align=right|17,1|| align=right|2,310|| align=right|0,150|| align=right|1,76|| align=right|3,509||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119178)||2001 QW66|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,148|| align=right|3,61|| align=right|3,740||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119179)||2001 QM67|| align=right|16,9|| align=right|2,344|| align=right|0,211|| align=right|1,77|| align=right|3,588||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119180)||2001 QN68|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,181|| align=right|10,84|| align=right|3,662||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(119181)||2001 QX68|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,147|| align=right|6,36|| align=right|3,587||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119182)||2001 QZ80|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,225|| align=right|6,02|| align=right|3,591||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119183)||2001 QV82|| align=right|15,9|| align=right|2,523|| align=right|0,199|| align=right|13,53|| align=right|4,007||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119184)||2001 QK87|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,167|| align=right|11,64|| align=right|3,796||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119185)||2001 QJ88|| align=right|17,2|| align=right|2,305|| align=right|0,119|| align=right|3,15|| align=right|3,499||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119186)||2001 QM93|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,257|| align=right|4,50|| align=right|4,179||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119187)||2001 QA94|| align=right|15,3|| align=right|2,724|| align=right|0,243|| align=right|4,73|| align=right|4,496||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119188)||2001 QO97|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,208|| align=right|3,74|| align=right|3,784||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119189)||2001 QO102|| align=right|16,3|| align=right|2,356|| align=right|0,180|| align=right|1,72|| align=right|3,617||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119190)||2001 QC104|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,227|| align=right|1,29|| align=right|3,509||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119191)||2001 QO104|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,059|| align=right|6,66|| align=right|3,675||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119192)||2001 QM106|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,093|| align=right|4,27|| align=right|3,590||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119193)||2001 QH108|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,026|| align=right|6,19|| align=right|3,796||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119194)||2001 QH109|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,126|| align=right|8,71|| align=right|3,401||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119195)||2001 QF111|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,140|| align=right|4,84|| align=right|3,567||MBA||25. srpna 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(119196)||2001 QZ112|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,160|| align=right|8,03|| align=right|3,700||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119197)||2001 QU118|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,185|| align=right|4,03|| align=right|3,618||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119198)||2001 QN121|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,111|| align=right|7,24|| align=right|3,579||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119199)||2001 QP121|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,147|| align=right|4,50|| align=right|3,637||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119200)||2001 QV124|| align=right|18,2|| align=right|2,433|| align=right|0,177|| align=right|2,00|| align=right|3,794||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119201)||2001 QL126|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,093|| align=right|5,89|| align=right|3,530||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119202)||2001 QN128|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,090|| align=right|7,64|| align=right|3,646||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119203)||2001 QU128|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,123|| align=right|5,82|| align=right|3,648||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119204)||2001 QV128|| align=right|15,8|| align=right|2,216|| align=right|0,159|| align=right|5,71|| align=right|3,299||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119205)||2001 QN141|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,187|| align=right|1,85|| align=right|3,696||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119206)||2001 QW145|| align=right|16,7|| align=right|2,389|| align=right|0,181|| align=right|1,48|| align=right|3,691||MBA||25. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119207)||2001 QB149|| align=right|16,6|| align=right|2,409|| align=right|0,201|| align=right|3,06|| align=right|3,739||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119208)||2001 QJ156|| align=right|16,5|| align=right|2,575|| align=right|0,167|| align=right|2,22|| align=right|4,132||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119209)||2001 QC159|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,113|| align=right|6,61|| align=right|3,783||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119210)||2001 QF160|| align=right|16,8|| align=right|2,364|| align=right|0,197|| align=right|1,39|| align=right|3,635||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119211)||2001 QD161|| align=right|15,9|| align=right|2,335|| align=right|0,038|| align=right|3,62|| align=right|3,566||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119212)||2001 QY166|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,190|| align=right|6,45|| align=right|3,657||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119213)||2001 QF168|| align=right|17,4|| align=right|2,326|| align=right|0,206|| align=right|2,16|| align=right|3,548||MBA||25. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119214)||2001 QS173|| align=right|16,8|| align=right|2,373|| align=right|0,126|| align=right|5,46|| align=right|3,655||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119215)||2001 QX188|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,142|| align=right|5,96|| align=right|3,620||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119216)||2001 QO191|| align=right|16,7|| align=right|2,300|| align=right|0,123|| align=right|7,21|| align=right|3,488||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119217)||2001 QV200|| align=right|15,0|| align=right|2,309|| align=right|0,080|| align=right|3,46|| align=right|3,509||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119218)||2001 QV210|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|5,01|| align=right|3,729||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119219)||2001 QJ211|| align=right|16,7|| align=right|2,406|| align=right|0,181|| align=right|1,90|| align=right|3,731||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119220)||2001 QL211|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,122|| align=right|4,49|| align=right|4,089||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119221)||2001 QS214|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,191|| align=right|0,45|| align=right|3,738||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119222)||2001 QD219|| align=right|16,4|| align=right|2,346|| align=right|0,218|| align=right|3,15|| align=right|3,593||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119223)||2001 QB220|| align=right|15,1|| align=right|2,533|| align=right|0,193|| align=right|12,17|| align=right|4,030||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119224)||2001 QE223|| align=right|16,4|| align=right|2,276|| align=right|0,090|| align=right|7,03|| align=right|3,433||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119225)||2001 QM223|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,151|| align=right|1,94|| align=right|3,511||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119226)||2001 QB224|| align=right|16,5|| align=right|2,433|| align=right|0,112|| align=right|8,57|| align=right|3,793||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119227)||2001 QD226|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,076|| align=right|6,03|| align=right|3,569||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119228)||2001 QZ226|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,098|| align=right|10,19|| align=right|3,449||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119229)||2001 QV232|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,129|| align=right|3,85|| align=right|3,658||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119230)||2001 QV236|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,196|| align=right|1,65|| align=right|3,724||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119231)||2001 QQ238|| align=right|16,3|| align=right|2,593|| align=right|0,145|| align=right|15,53|| align=right|4,174||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119232)||2001 QA239|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,102|| align=right|6,46|| align=right|3,688||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119233)||2001 QZ243|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,034|| align=right|5,60|| align=right|4,452||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119234)||2001 QL255|| align=right|15,8|| align=right|2,322|| align=right|0,091|| align=right|5,43|| align=right|3,538||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119235)||2001 QP261|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,101|| align=right|5,25|| align=right|3,767||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119236)||2001 QO271|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,144|| align=right|3,94|| align=right|3,509||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119237)||2001 QE275|| align=right|15,9|| align=right|2,581|| align=right|0,219|| align=right|5,20|| align=right|4,146||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119238)||2001 QL277|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,263|| align=right|22,35|| align=right|3,639||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119239)||2001 QY277|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,214|| align=right|10,50|| align=right|3,625||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119240)||2001 QF278|| align=right|15,4|| align=right|2,440|| align=right|0,274|| align=right|12,78|| align=right|3,810||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119241)||2001 QQ282|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,256|| align=right|5,64|| align=right|3,416||MBA||19. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119242)||2001 QL286|| align=right|15,9|| align=right|2,337|| align=right|0,079|| align=right|9,15|| align=right|3,573||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119243)||2001 QZ288|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,154|| align=right|2,26|| align=right|3,635||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119244)||2001 QL290|| align=right|17,2|| align=right|2,407|| align=right|0,187|| align=right|0,83|| align=right|3,733||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119245)||2001 QD293|| align=right|13,8|| align=right|2,370|| align=right|0,212|| align=right|24,91|| align=right|3,647||MBA||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119246)||2001 QH295|| align=right|16,7|| align=right|2,418|| align=right|0,200|| align=right|1,01|| align=right|3,760||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119247)||2001 QX296|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,134|| align=right|5,18|| align=right|3,718||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119248)||2001 RS10|| align=right|16,5|| align=right|2,459|| align=right|0,274|| align=right|7,96|| align=right|3,855||MBA||10. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(119249)||2001 RR14|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,143|| align=right|0,58|| align=right|3,672||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119250)||2001 RR15|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,028|| align=right|2,41|| align=right|4,314||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek